Флаг Словении () представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных равновеликих полос: верхней — белой, средней — синей и нижней — красной, с изображением в крыже герба Словении. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.

В гербе изображены силуэт высочайшей горы Словении — Триглава, три жёлтые звезды на синем поле, взятые из герба графов Цельских, и символически изображённые Адриатическое море и реки Словении.

История флага 

Цвета флага совпадают с панславянскими. Официально он был принят словенскими патриотами в 1848 году, которых на порядок цветов подтолкнули цвета флага России. Флаг ассоциировался со Словенией и во время её пребывания в составе Югославии. В 1945 году на флаг Социалистической Республики Словении была помещена красная звезда. После обретения независимости звезда с флага была убрана, а новый флаг был официально принят 27 июня 1991 года и поднят днём раньше на Площади Республики в Любляне.

Замена флага 
В 2003 году стартовала кампания, цель которой — изменение дизайна флага Словении на новый, в связи со схожестью с флагом России и флагом Словакии. Однако в Словении нет единого мнения по поводу изменения флага.

Похожие флаги

Примечания

Ссылки 
 Флаги Словении

Флаги государств
Флаг
Флаги-триколоры